Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2011.

Turniej finałowy odbył się w dniach 26-30 stycznia 2011 w Outlook, na lodowisku w Jim Kook Recreation Complex. 

Tytuł mistrzowski z 2010 obroniła Amber Holland w finale pokonując Stefanie Lawton 7:4.



Drużyny

Playoff

Finał

Półfinał

A1-B1

A2-B2

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
26 stycznia 2011; 14:00

Sesja 2. 
26 stycznia 2011; 19:30

Sesja 3. 
27 stycznia 2011; 10:00

Sesja 4. 
27 stycznia 2011; 14:30

Sesja 5. 
27 stycznia 2011; 19:30

Sesja 6. 
28 stycznia 2011; 10:00

Sesja 7. 
28 stycznia 2011; 19:00

Sesja 8. 
29 stycznia 2011; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 2011 SaskPower Scotties Tournament of Hearts 

2011
2011 w curlingu